Теодор Юнг:
 Юнг, Теодор (1833—1896) — французский генерал и политический деятель.
 Юнг, Теодор (1803—1865) — французский художник-баталист.